Il doppio  del Mercury Insurance Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo Květa Peschke e Katarina Srebotnik hanno deciso di non partecipare al torneo. Il titolo è stato vinto dalla coppia statunitense Raquel Kops-Jones e Abigail Spears che hanno battuto in finale per 6-2, 6-4 Vania King e Nadia Petrova.

Teste di serie

  Liezel Huber /  Lisa Raymond (semifinale)
  Vania King /  Nadia Petrova (finale)

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (Campionesse) 
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Mercury Insurance Open 2012
WTA Tour 2012